Naselja u Sloveniji
 Gradnje (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Gradnje (Sežana, Slovenija), naselje u općini Sežana